FNF est un sigle qui peut désigner :
 Festival national du film, au Maroc, un festival de cinéma consacré aux longs et courts métrages marocains ;
 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (en français, Fondation Friedrich-Naumann), une fondation allemande en faveur des politiques libérales, liée au Parti libéral-démocrate.
Friday Night Funkin' (en français, Vendredi Soir Funkin), un jeu sorti sur Newgrounds en 2020.